Il circo volante dei Monty Python (Monty Python's Flying Circus) – serie televisiva britannica
 Monty Python's Flying Circus – album in studio dei Monty Python del 1970
 Monty Python's Flying Circus – videogioco del 1990